Hindsiclava är ett släkte av snäckor. Hindsiclava ingår i familjen Turridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Hindsiclava